Стефан Томша — имя ряда господарей Молдавского княжества.
 Стефан VII Томша (Штефан Томша)
 Стефан IX Томша (Штефан Томша II)